Арлан имеет значение - свирепый волк, вожак стаи волков.

Арлан может обозначать:

 «Арлан» — казахстанский хоккейный клуб из г. Кокшетау.
 Арлан — село в Краснокамском районе Башкортостана (Россия).
 Арлан — гора в Туркменистане.
 «Арлан» — казахстанское региональное оперативное подразделение МВД, по функциям аналогичное российским подразделениям ОМОН.
 «Арлан» — казахстанская десантно-штурмовая маневренная группа Пограничной службы КНБ в оперативном подчинении Регионального управления Пограничной службы КНБ «Онтустик».
 Арлан — казахстанская многоцелевая бронированная колесная машина.

Персоналии 
 Арлан, Марсель (1899—1986) — французский писатель, эссеист, литературный критик и журналист.